Селянкино — название населённых пунктов в России:

 Селянкино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Селянкино — посёлок в Миасс Челябинской области.